Manicouagan bezeichnet: 

 Rivière Manicouagan, einen Fluss in Québec, Kanada
 Manicouagan (regionale Grafschaftsgemeinde), eine Verwaltungseinheit in Québec, Kanada
 Manicouagan-Stausee, einen von einem Stausee ausgefüllten Meteoritenkrater in Kanada